Ро́берт Валента́йн (), Боб Валента́йн (), Бо́бби Валента́йн () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Валентайн, Боб (футбольный судья) (род. 1939) — шотландский футбольный судья, обслуживал матчи чемпионата мира 1982 года и чемпионатов Европы 1984 и 1988 года.
 Валентайн, Боб (футболист) (1877—1926) — шотландский футболист и регбист.
 Валентайн, Бобби (род. 1950) — американский бейсболист.
 Валентайн, Роберт (композитор) (1671—1747) — английский композитор.